Dierckx ist der Familienname folgender Personen:

 Octave Dierckx (1882–1955), belgischer Politiker der Liberale Partij
 Petrus Dierckx (1828–1921), belgischer Politiker
 Pierre Jacques Dierckx (1855–1947), belgischer Genremaler, Aquarellist und Dekorateur
 Pieter Dierckx (1871–1950), belgischer Maler
 Tuur Dierckx (* 1995), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Diercks
 Dierx